Das Orléans Masters 2022 im Badminton fand vom 29. März bis zum 3. April 2022 in Orléans statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
 Hans-Kristian Vittinghus (3. Runde)
 Mark Caljouw (2. Runde)
 Toma Junior Popov (Champion)
 Brice Leverdez (zurückgezogen)
 Thomas Rouxel (2. Runde)
 Ygor Coelho (3. Runde)
 Toby Penty (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Michelle Li (zurückgezogen)
 Gregoria Mariska Tunjung (zurückgezogen)
 Line Kjærsfeldt (Halbfinale)
 Iris Wang (Finale)
 Lianne Tan (zurückgezogen)
 Julie Dawall Jakobsen (1. Runde)
 Qi Xuefei (1. Runde)
 Ruselli Hartawan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (zurückgezogen)
 Christo Popov / Toma Junior Popov (1. Runde)
 Adam Hall / Alexander Dunn (1. Runde)
 Fabien Delrue / William Villeger (2. Runde)
 Callum Hemming / Steven Stallwood (1. Runde)
 Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (zurückgezogen)
 Ruben Jille / Ties van der Lecq (Champions)
 Christopher Grimley / Matthew Grimley (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Amalie Magelund / Freja Ravn (zurückgezogen)
 Linda Efler / Isabel Lohau (zurückgezogen)
 Julie MacPherson / Ciara Torrance (Viertelfinale)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (zurückgezogen)
 Debora Jille / Cheryl Seinen (zurückgezogen)
 Anna Cheong Ching Yik / Teoh Mei Xing (2. Runde)
 Chloe Birch / Jessica Pugh (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (zurückgezogen)
 Robin Tabeling / Selena Piek (zurückgezogen)
 Mikkel Mikkelsen / Rikke S. Hansen (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Toh Ee Wei (1. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Linda Efler (zurückgezogen)
 Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (Viertelfinale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

2022
Badminton 2022